

Persone

Smits
Caroline Smits – ex cestista olandese
Hans Smits – ex pallanuotista olandese
Jimmy Smits – attore e produttore cinematografico statunitense
Joëlle Smits – calciatrice olandese
Rik Smits – ex cestista olandese
Pepijn Smits – nuotatore olandese
Seppe Smits – snowboarder belga
Sonja Smits – attrice canadese

Šmits
Kārlis Šmits – calciatore lettone
Rolands Šmits – cestista lettone